JVT est un sigle qui peut désigner :
 Juventus TV, une chaîne de télévision privée italienne, entièrement dédiée au club de football piémontais de la Juventus Football Club ;
 Jordan Television Corporation, l'entreprise de radio-télévision nationale du royaume de Jordanie.